

Astronomia
 Cratere Khatun – cratere sulla superficie di Venere

Persone
 Anu Khatun – regina consorte mongola
 Doquz Khatun – principessa mongola
 Jahan Malek Khatun – poetessa e principessa persiana
 Khulan Khatun – imperatrice di Gengis Khan
 Mahfuza Khatun – nuotatrice bengalese
 Mandukhai Khatun – imperatrice della Mongolia
 Töregene Khatun – condottiera mongola

Altro
 Khatun – titolo delle principesse mongole, figlie del khan